Buchardo peut désigner :
 Carlos López Buchardo (1881-1948), compositeur argentin ;
 , ville située dans la province de Córdoba en Argentine.